Itambeensi – abitanti di Itambé (Bahia)
Itambeensi – abitanti di Itambé (Pernambuco)
Itambeensi – abitanti di Itambé do Mato Dentro